Cipaganti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Cipaganti, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Cipaganti, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar